Финал чемпионата мира по футболу 1978 года — финальный матч чемпионата мира 1978 года, который прошёл 25 июня года на стадионе «Монументаль Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе, Аргентина. В матче приняли участие сборные Аргентины и Нидерландов.

Чемпионом стала сборная Аргентины, обыгравшая сборную Нидерландов со счётом 3:1.

Матч

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1978
 Сборная Аргентины по футболу
 Сборная Нидерландов по футболу

Примечания 

1978
Финал
Июнь 1978 года
События 25 июня
Матчи сборной Аргентины по футболу
Матчи сборной Нидерландов по футболу
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе